|-
| (38401) 1999 RJ197||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38402) 1999 RP197||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38403) 1999 RU197||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38404) 1999 RF202||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38405) 1999 RS202||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38406) 1999 RS203||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38407) 1999 RF204||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38408) 1999 RN204||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38409) 1999 RK205||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38410) 1999 RT208||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38411) 1999 RQ210||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38412) 1999 RX210||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38413) 1999 RY211||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38414) 1999 RT213||||13 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38415) 1999 RU213||||13 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38416) 1999 RV213||||13 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38417) 1999 RN218||||4 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38418) 1999 RW218||||5 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38419) 1999 RX219||||4 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38420) 1999 RV221||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38421) 1999 RZ221||||6 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38422) 1999 RJ226||||4 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38423) 1999 RS226||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38424) 1999 RU228||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38425) 1999 RO230||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38426) 1999 RT230||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38427) 1999 RB231||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38428) 1999 RQ231||||9 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38429) 1999 RX231||||9 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38430) 1999 RG232||||9 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38431) 1999 RR232||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38432) 1999 RU235||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38433) 1999 RL236||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38434) 1999 RX236||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38435) 1999 RA241||||11 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38436) 1999 RS241||||14 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38437) 1999 RV242||||4 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38438) 1999 RC249||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38439) 1999 SQ4||||29 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38440) 1999 SA5||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38441) 1999 SN6||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38442 Сілард (Szilard)||||24 вересня 1999||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі,Дюло Сабо
|-
| (38443) 1999 SM7||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38444) 1999 SY9||||29 вересня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (38445) 1999 SB12||||30 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38446) 1999 SK17||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38447) 1999 SO18||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38448) 1999 SS18||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38449) 1999 SM22||||30 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38450) 1999 TH||1999 TH||2 жовтня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (38451) 1999 TU||1999 TU||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38452) 1999 TE1||||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38453) 1999 TU1||||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 38454 Боросон (Boroson)||||2 жовтня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (38455) 1999 TK3||||4 жовтня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (38456) 1999 TO6||||6 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (38457) 1999 TJ9||||7 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (38458) 1999 TP12||||12 жовтня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (38459) 1999 TX12||||10 жовтня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (38460) 1999 TH13||||7 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| 38461 Іржітрнка (Jiritrnka)||||15 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (38462) 1999 TL21||||12 жовтня 1999||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (38463) 1999 TM22||||3 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38464) 1999 TZ24||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38465) 1999 TL28||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38466) 1999 TU29||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38467) 1999 TW33||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38468) 1999 TD34||||5 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38469) 1999 TN34||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38470) 1999 TL36||||12 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38471) 1999 TH39||||3 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38472) 1999 TJ51||||4 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38473) 1999 TA85||||14 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38474) 1999 TS88||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38475) 1999 TT89||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38476) 1999 TA91||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38477) 1999 TR92||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38478) 1999 TX94||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38479) 1999 TK95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38480) 1999 TL99||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38481) 1999 TX99||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38482) 1999 TC100||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38483) 1999 TW100||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38484) 1999 TX100||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38485) 1999 TQ102||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38486) 1999 TE108||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38487) 1999 TL108||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38488) 1999 TP113||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38489) 1999 TB116||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38490) 1999 TA117||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38491) 1999 TO117||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38492) 1999 TQ117||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38493) 1999 TT117||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38494) 1999 TG119||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38495) 1999 TP119||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38496) 1999 TT120||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38497) 1999 TK130||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38498) 1999 TX148||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38499) 1999 TT161||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38500) 1999 TN165||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

38400